

demografie 
Eduardo da Costa Paes, Braziliaans politicus
Leander Paes, Indiaas tennisspeler
Maarten Paes, Nederlands voetbaldoelman
Marco Antônio Paes dos Santos, Braziliaans voetballer
Vincent Paes, Nederlands sportbestuurder

geografie 
Leunse Paes, Nederlands natuurgebied langs de Oostrumse Beek
Paes Landim, Braziliaanse gemeente in deelstaat Piauí